algériai dinár, Algéria pénzneme
 bahreini dinár, Bahrein pénzneme
 iraki dinár, Irak pénzneme
 iráni dinár, Irán pénznemének a riálnak a váltópénze
 horvát dinár, Horvátország pénzneme 1990 és 1994 között
 jordán dinár, Jordánia pénzneme, Palesztinában is hivatalos fizetőeszköz
 jugoszláv dinár, Jugoszlávia egykori pénzneme
 kuvaiti dinár, Kuvait pénzneme
 líbiai dinár, Líbia pénzneme
 macedón dénár, Észak-Macedónia pénzneme
 szerb dinár, Szerbia pénzneme
 tunéziai dinár, Tunézia pénzneme
Eredetét tekintve lásd még
 dénár
 báni dénár